Рефрактометрия
 Рефрактометрия (оптика) — раздел оптической техники, посвященный методам и средствам измерения преломления показателей твёрдых, жидких и газообразных сред в различных участках спектра оптического излучения (света).
 Рефрактометрия (химия) — это метод в физической химии для определения состава и структуры веществ, а также для контроля качества и состава различных продуктов в химической, фармацевтической, пищевой и многих других отраслях промышленности.
 Рефрактометрия (офтальмология) — объективное определение рефракции глаза при помощи специальных приборов — глазных рефрактометров.